Porównawcza hybrydyzacja genomowa
 Port lotniczy São Paulo-Congonhas